Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 617 dans le monde.

 Route 617 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 617 en France
  dans certains départements, en France